Laach ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lalaye, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich (deutscher Name)
 Laach (Grevenbroich), Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Laach (Mayschoß), Ortsteil der Ortsgemeinde Mayschoß im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Laach (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich
 Laach (Gemeinde Kilb), Ort in Kilb, Niederösterreich

 Abtei Maria Laach, Benediktinerkloster in der Eifel
 Laacher Hof (auch Gut Laacherhof), Gutshof in Monheim am Rhein
 Schloss Laach, Villa in Monheim am Rhein

 Laach (Rheidt), Altarm des Rhein in Niederkassel-Rheidt, Nordrhein-Westfalen
 Laacher See, Calderasee in der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Laacher See, Rheinland-Pfalz

Laach ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert von Laach (eigentlich Giselbert von Afflighem; um 1075–1152), brabanter Benediktinermönch, Prior von Aflighem
 Heinrich II. von Laach (um 1050–1095), Pfalzgraf bei Rhein und Klosterstifter

Siehe auch:
 Laag
 Lach
 Laax
 Laacher Samsonmeister